Genouilly (Cher)
 Genouilly (Saône-et-Loire)